Reisen steht für:
 Reise, Tätigkeit der Fortbewegung
 Reisen (Eitting), Ortsteil der Gemeinde Eitting, Landkreis Erding, Bayern
 Reisen (Birkenau), Ortsteil der südhessischen Gemeinde Birkenau, Kreis Bergstraße
 Rydzyna, deutscher Name, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Reisen ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Reisen (1876–1953), jiddischer Schriftsteller
 Helmut Reisen (* 1950), deutscher Ökonom
 Kalman Reisen (1848–1921), jiddisch-hebräischer Schriftsteller
 Mark Ossipowitsch Reisen (1895–1992), sowjetischer Bass
 Salman Reisen (1887–1941), jiddischer Publizist, Historiker und Übersetzer
 Sara Reisen (1885–1974), jiddische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Reißen

 Reisen & Caravan (Erfurter Freizeitmesse)